Лумбрера II има више значења:

 Лумбрера II (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лумбрера II (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику